Esistono più comuni francesi con questo nome

Campagnac – Aveyron
Campagnac – Tarn